Jurong Binje (Jangka Buya), een plaats in Indonesië
Jurong Binje (Simpang Mamplam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing